Lisbon steht für:

 Lissabon, Stadt in Portugal

Orte in Kanada:

 Lisbon (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Lisbon (Ontario), Ort in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lisbon (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Connecticut), Ort im New London County
 Lisbon (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (North Dakota), Ort im Ransom County, Vereinigten Staaten
 Lisbon (Ohio), Dorf in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lisbon (Town, Juneau County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Lisbon (Town, Waukesha County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten

Weiteres:
 (13599) Lisbon, Asteroid
 Lisbon Township, mehrere Verwaltungseinheiten
 Lisbon Lions, Spitzname der Mannschaft von Celtic Glasgow
 den Originaltitel des Films Geheimzentrale Lissabon

Siehe auch:
 Lissabon (Begriffsklärung)